Гуселетовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Романовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Гуселетово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 955 человек, в том числе 448 мужчин и 507 женщин.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Гуселетово.

Примечания 

Муниципальные образования Романовского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края